Miejscowości w USA:
 Grass Valley – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Nevada
 Grass Valley – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Pershing
 Grass Valley – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Sherman
Pozostałe:
 Grass Valley – dawna diecezja Kościoła katolickiego z siedzibą w mieście Kalifornii